Чиклі (‎) — острів, розташований в північній частині Туніського озера.
 Форт Сантьяго Чиклі — римська фортеця на острові Чиклі, названому за назвою Форту.